Blood (computerspel), een computerspel
 Blood (Collective Soul), een album van de Amerikaanse rockband Collective Soul uit 2019
 Blood (This Mortal Coil), een muziekalbum uit 1991
 Blood (The Microphones), een muziekalbum uit 2001
 Blood (OSI), een muziekalbum uit 2009
 Blood (single), een nummer van Editors uit 2005
 Blood (In This Moment), een album van de Amerikaanse metalband In This Moment
 Blood (televisieserie), Ierse/Britse televisieserie uit 2018